12511 Patil – asteroide della fascia principale
Calì Patil – personaggio della saga di Harry Potter
Padma Patil – personaggio della saga di Harry Potter
 Pratibha Patil – politica indiana e Presidente dell'India

Pagine correlate 

 Patel